De geschiedenis kent meerdere personen met de naam Maurits Lodewijk van Nassau

 Maurits Lodewijk van Nassau, zoon van Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq en Helena van der Ploegh
 Maurits Lodewijk I van Nassau-LaLecq, zoon van Lodewijk van Nassau-Beverweerd en Isabella van Horne 
 Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq, zoon van Maurits Lodewijk I van Nassau-LaLecq en Anna Isabella van Beieren-Schagen
 Maurits Lodewijk III van Nassau-LaLecq, zoon van Maurits Lodewijk II van Nassau-LaLecq en Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk
 Maurits Lodewijk IV van Nassau-LaLecq, zoon van Jan Nicolaas Floris van Nassau-LaLecq en Cornelia van Hangest-Genlis-D'yvoy
 Maurits Lodewijk V van Nassau-LaLecq, zoon van Jan Floris van Nassau-LaLecq en Barbara Arnolda Lemmers